Comitatul Madison, conform originalului, Madison County (după președintele american James Madison, considerat unul din Părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii), este un nume frecvent folosit  pentru a desemna 20 de comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează:

 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)) 
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Madison, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Madison (dezambiguizare)
 Podurile din Madison County (în engleză, The Bridges of Madison County), carte, musical și film a căror acțiune se petrece în Comitatul Madison din statul Iowa
 Pentru podurile acoperite (doar șase rămase), vedeți articolul Lista podurilor acoperite din comitatul Madison, Iowa